Battaglia di Kirkuk (1733) – combattuta il 24-26 ottobre 1733 nell'ambito delle campagne di Nadir
Battaglia di Kirkuk (2014) – combattuta il 17-18 giugno 2014 nell'ambito della guerra civile in Iraq
Battaglia di Kirkuk (2015) – combattuta il 30 gennaio – 1º febbraio 2015 nell'ambito della guerra civile in Iraq
Battaglia di Kirkuk (2016) – combattuta il 21-24 ottobre 2016 nell'ambito della guerra civile in Iraq
Battaglia di Kirkuk (2017) – combattuta il 15-20 ottobre 2017 nell'ambito del conflitto curdo-iracheno del 2017